Die Saison 2012/13 der Regionalliga West war die fünfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse und die 16. der Regionalliga West in Deutschland. Durch eine vorgenommene Ligenreform gibt es in der Saison 2012/13 nicht mehr drei Staffeln einer Regionalliga, sondern fünf gleichrangige Ligen von fünf Verbänden. Daher rührt auch die nun feste Ligazuteilung der Mannschaften je nach Verbandszugehörigkeit. Die Trägerschaft der Ligen ist vom DFB auf die Regional- und Landesverbände übergegangen. Die Vereine der Regionalliga erhalten keine Fernsehgelder mehr. Eine ursprünglich geplante Obergrenze von maximal sieben zweiten Mannschaften der DFL-Vereine wurde von den Landesverbänden verworfen. Zweite Mannschaften von Vereinen der 3. Liga dürfen maximal in der fünften Spielklasse (Oberliga) spielen, dritte Mannschaften besitzen generell ebenso kein Aufstiegsrecht zur Regionalliga.

Als Unterbau zur Regionalliga West wurden nach Auflösung der NRW-Liga drei Ligen mit Oberliga-Status gebildet – die Mittelrheinliga, Oberliga Niederrhein und Oberliga Westfalen.

Den Meistertitel sicherten sich die Sportfreunde Lotte mit 86 Punkten und damit mit sieben Punkten Vorsprung auf den SC Fortuna Köln. Den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters hatten sich die Kölner mit 41 Punkten gesichert. Durch den Meistertitel qualifizierte sich Lotte für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga, in denen die Westfalen in zwei Spielen am Nordost-Vertreter RB Leipzig scheiterten.

Die Abstiegsränge belegten der VfB Hüls, der SV Bergisch Gladbach 09, die zweite Mannschaft des MSV Duisburg und der FC Kray. Der Wuppertaler SV zog sich aufgrund eines in Aussicht stehenden Antrags auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens freiwillig aus der Regionalliga zurück, wodurch die zweite Mannschaft des 1. FC Köln nachträglich den Klassenerhalt schaffte.

Aus der Oberliga Westfalen stiegen der SV Lippstadt 08 und die SG Wattenscheid 09 sowie aus der Oberliga Niederrhein der KFC Uerdingen 05 auf. Aus der Mittelrheinliga gab es keinen Aufsteiger. Aus der 3. Liga stieg Alemannia Aachen ab.

Der Wuppertaler SV firmierte bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 24. Mai 2013 unter dem Namen Wuppertaler SV Borussia.

Teilnehmer 
Die Regionalliga West mit 20 Teams setzt sich folgendermaßen zusammen:

 dem Absteiger aus der 3. Liga aus dem Gebiet des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes (WFLV): Rot-Weiß Oberhausen
 den verbleibenden zwölf Teams aus der Regionalliga aus dem Gebiet des WFLV: Sportfreunde Lotte, Borussia Mönchengladbach II, Wuppertaler SV Borussia, 1. FC Köln II, SC Fortuna Köln, Rot-Weiss Essen, SC Verl, FC Schalke 04 II, VfL Bochum II, SC Wiedenbrück 2000, Bayer 04 Leverkusen II, Fortuna Düsseldorf II
 den drei bestplatzierten Bewerbern aus der NRW-Liga 2011/12: FC Viktoria Köln, Sportfreunde Siegen, MSV Duisburg II
 den Gewinnern der Relegationsspiele zwischen den viert- bis siebtbesten Bewerbern der NRW-Liga und den vier Meistern der Verbandsligen (siehe hierzu: Regionalliga-Relegation): SSVg Velbert, VfB Hüls (Freilos, da kein Bewerber aus der Mittelrheinliga), SV Bergisch Gladbach 09, FC Kray

Auf- und Abstiegsregelung 
(§ 16 des Statuts für die Regionalliga West)
 Aufstieg in die 3. Liga:
Für den Aufstieg in die 3. Liga war der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Regionalliga West:
Am Ende der Spielrunde stiegen aus der Regionalliga West die vier Mannschaften mit der geringsten Punktezahl und Platzierung in die fünfte Spielklassenebene (höchste Spielklasse des jeweiligen Landesverbandes) gemäß ihrer Verbandszugehörigkeit ab. Ebenfalls stieg der Wuppertaler SV wegen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ab.
 Aufstieg in die Regionalliga West:
Es gab insgesamt drei Aufsteiger aus der fünften Spielklassenebene (höchste Spielklasse des jeweiligen Landesverbandes). Aus der Oberliga Westfalen stiegen die beiden besten Mannschaften auf und aus der Oberliga Niederrhein der Meister.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga West 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

Regionalliga 2012
2012